Gremmelsbach ist ein geographischer Name:

 Gremmelsbach (Triberg im Schwarzwald), Stadtteil und Dorf von Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gremmelsbach (Gutach), rechter Zufluss der Gutach (zur Kinzig) im Zinken Untertal, Stadtteil Gremmelsbach, Stadt Triberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Gremmelsbach ist ein Familienname:
 Peter Gremmelsbach, ein Abt des Klosters St. Peter auf dem Schwarzwald